Sarvan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sarvan (ort i Azerbajdzjan), Saljan,

Georgien 

 Marneuli, Nedre Kartlien, 
 Marneuli (distrikt), Nedre Kartlien, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar